Anna Sofia II av Hessen-Darmstadt (), född 17 december 1638 i Marburg i Hessen-Darmstadt, död 13 december 1683 i Quedlinburg i Quedlinburg, var en tysk abbedissa och tysk-romersk furstinna som regerande abbedissa och monark av den självstyrande klosterstaten Quedlinburg. Hon var även verksam som psalmförfattare och poet.

Biografi 

Anna Sofia var uppriktig lutheran och skrev även poesi och psalmtexter. Efter att hon år 1653 blivit svägerska till pfalzgreve Filip Vilhelm, utsattes hon för en press att konvertera till katolicismen, vilket hon vägrade. Hon blev år 1656 luthersk prostinna i Quedlinburg, och utgav 1658 en bok med 32 psalmer. Hon led av kronisk hosta och avled efter endast tre år som abbedissa.

Anfäder

Referenser 

    

Tyska abbedissor
Tyska furstinnor
Kvinnliga regenter under 1600-talet
Födda 1638
Avlidna 1683
Kvinnor